В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Регіна Маршикова 7-6, 2-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Трейсі Остін /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (1-ше коло)

 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Міма Яушовец /  Регіна Маршикова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA New Jersey